Сан Салвадор ел Верде има више значења:

 Општина Сан Салвадор ел Верде (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Салвадор ел Верде (Сан Салвадор ел Верде, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику